Dynamikkompression bezeichnet die Verringerung des Dynamikumfangs eines Signals.

 Kompressor (Signalverarbeitung) in der Tontechnik
 Tone Mapping in der Bildbearbeitung